Het ATP-toernooi van Bordeaux 1995 (met de officiële naam Philips Open) werd gespeeld van 11 tot en met 17 september 1995. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van de Villa Primerose in de Franse stad Bordeaux.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Bordeaux
Bordeaux